First Blood (roman), roman van David Morell (De achtervolging)
 First Blood (album), album behorende bij de film Rambo: First Blood
 First Blood (band), een band
 Rambo: First Blood, film uit 1982